Malachenko est un patronyme porté notamment par :

  (1967-), athlète belge ;
 Alexeï Malachenko (1951-2023), politologue russe ;
 Elizaveta Malachenko (1996-), joueuse internationale russe de handball ;
 Olesia Malachenko (1991-), joueuse de basket-ball ukrainienne.